Tarr ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Tarr (* 1955), ungarischer Filmregisseur
 Christian Tarr (1765–1833), US-amerikanischer Politiker
 Curtis W. Tarr († 2013), US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer
 Edward H. Tarr (1936–2020), US-amerikanischer Trompetenvirtuose und Musikwissenschaftler
 Frederick Courtney Tarr (1896–1939), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Irmtraud Tarr (* 1950), deutsche Organistin, Psychotherapeutin und Schriftstellerin
 Judith Tarr (* 1955), US-amerikanische Schriftstellerin
 Juraj Tarr (* 1979), slowakischer Kanute
 Justin Tarr (1940–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Katarina Tarr (* 1987), US-amerikanische Fußballspielerin
 Michael J. Tarr, US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Wrex Tarr (1934–2006), simbabwischer Bogenschütze, Komödiant und Nachrichten-Moderator

Tarr steht außerdem für:
 Tarr Inlet, einen Fjord in Alaska
 Tarr-Nunatak, Nunatak auf der Ross-Insel in der Antarktis
 Tarr (Rasierwasser), ein Rasierwasser
 Mount Tarr, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Tar